Osoby o nazwisku Błaszczyk:

A 
 Aleksander Błaszczyk (ur. 4 lutego 1947, Gliwice), polski matematyk; profesor zwyczajny

B 
 Bernard Błaszczyk (ur. 4 grudnia 1947, Przyrów), polski urzędnik państwowy, prawnik i dyplomata
 Bogdan Błaszczyk (ur. 4 marca 1947, Nosibądy), polski polityk, nauczyciel i samorządowiec

E 
 Ewa Błaszczyk (ur. 15 października 1955, Warszawa), polska aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka i pieśniarka

G 
 Grzegorz Błaszczyk (ur. 19 września 1953, Poznań), historyk

J 
 Janusz Błaszczyk (polityk) (ur. 1943) – polski polityk, inżynier
 Jerzy Błaszczyk (ur. 1970) – konsultant, informatyk, absolwent Uniwersytetu Krakowskiego, polski płetwonurek
 Józef Błaszczyk (ur. 1929) – polski lekarz i polityk
 Józef Błaszczyk (ur. 1945) – polski polityk, działacz związkowy
 Józef Błaszczyk (ur. 1947) – żeglarz

K 
 Kazimierz Błaszczyk (ur. 15 stycznia 1935, Podkłokock), polski polityk, fizyk

L 
 Leszek Stefan Błaszczyk (ur. 14 lipca 1928, Łódź zm. 27 kwietnia 2008, Warszawa), polski dziennikarz, propagator sportów wodnych
 Lucjan Błaszczyk (ur. 28 grudnia 1974, Lwówek Śląski), polski tenisista stołowy

M 
 Marek Błaszczyk (ur. 21 lutego 1972, Łódź)
 Mirosław Jacek Błaszczyk (ur. 24 lutego 1959, Bytom), polski dyrygent

P 
 Przemysław Jacek Błaszczyk (ur. 11 września 1977, Zgierz), polski polityk, zootechnik, samorządowiec

R 
 Rafał Błaszczyk (ur. 11 marca 1964), polski trener siatkarski

W 
 Waldemar Błaszczyk (ur. 1973), polski aktor, mąż aktorki Ewy Gawryluk, z którą ma córkę Marysię
 Włodzimierz Błaszczyk (ur. 23 lipca 1929, Włoszczowa zm. 20 lipca 1989), polski badacz i archeolog

Zobacz też 
 Józef Błaszczyk (ujednoznacznienie)
 Blaschke
 Blaschko